Bräter steht für:

 Bräter, Gerät zum Garen

Bräter ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Bräter (1855–1925), deutscher Architekt.

 siehe auch
 Brät